Okręty US Navy o nazwie USS  "Frigate Bird":
 Pierwszy USS "Frigate Bird" (AMc-27) był trałowcem przybrzeżnym typu Frigate Bird, który był przydzielony do 13 Dystryktu Morskiego w latach 1941-1943.
 Drugi USS "Frigate Bird" (AMS-191) był trałowcem typu Bluebird, który był w służbie w latach 1955-1971. Następnie sprzedany Indonezji.

Frigate Bird